Пуэбла-де-Лильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 171,46 км². Население — 682 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Puebla de Lillo.

Муниципалитеты Леона